

Referencias 

8

Hala